Князи (белор.Кня́зі) — деревня Вымнянского сельсовета Витебского района. Вблизи протекает р. Зайбушка.

История 
В первой половине XIX века фольварк Князи в составе имения Вымно. В 1842 году принадлежал помещице Даміцэлі Рала (белор.). В 1846 году кроме одноэтажного деревянного хозяйского дома было 14 хат в которых проживало 85 крестьян. В фольварк входили Князи, Клетище (позднее посёлок) и Павлюченки.

В 1878 году в Князях католик Иван Станиславович Роля владел 261 дес. земли. Кроме этого, 20 дес. земли владел католик Новодворский Раймунд Казимиров.

В 1905 году в Князях, принадлежавшим дворянам-католикам Ролям (1 двор, 7 мужчин и 7 женщин) было 132 десятины удобной земли, 1 десятина неудобной и 122 десятины заняты лесами.

Деревня Князи в 1906 году имела 28 дворов, 119 мужчин и 116 женщин, и относилась к Вымнянскому сельскому обществу и имела 260 десятин удобной земли.

С 20 августа 1924 г. деревня Князи является центром сельсовета Суражского района Витебского округа.

В 1924 году 75 мальчиков и 16 девочек ходили в школу 1-й ступени за 2.5 км в деревню Котово.

В 1926 году было 62 двора и 335 жителей.

В 1936 году в Князи были переселены жители населенных пунктов Первая пятилетка и Трактир, в 1939 году — Болотники.

В 1941 году в деревне было 48 двора, 182 жителя.

За время оккупации было уничтожено 40 дворов. В Германию вывезено 2 человека. На фронте погибло 15 человека. Князи были освобождены 20 декабря 1943 года.

В 1957 году на братской могиле советских воинов был установлен обелиск.

С 20 января 1960 года относится к Витебскому району Витебской области и Вымнянскому сельсовету.

В 1969 году 142 жителя, в 1999 году — 66 человек.

На 1 января 2003 г. было 40 дворов и 64 жителя. Деревня в составе коммунального унитарного сельхозпредприятия «Вымно».

Население 
1846 г. — 85 человек;

1906 г. — 235 человек;

1926 г. — 335 человек;

1941 г. — 182 человека;

1969 г. — 142 человека;

1999 г. — 66 человек;

2003 г. — 64 человека;

2009 г. — 49 человек;

2019 г. — 29 человек.

Примечания 

Населённые пункты Витебского района